Kupfer steht für:
 Kupfer, Elementsymbol Cu, ein Halbedelmetall
 Kupfer, in veralteter Ausdrucksweise die künstlerisch bearbeitete Kupferplatte beim Kupferstich und der damit erzeugte Abdruck
 Kupfer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Kupfer ist der Name folgender

Orte:
 Kupfer, deutscher Name von Otavi, Stadt in der Region Otjozondjupa, Namibia
 Kupfer (Untermünkheim), Weiler im Ortsteil Übrigshausen, Gemeinde Untermünkheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Neu-Kupfer, früher Bahnhof Kupfer genannt, Wohnplatz der Gemeinde Kupferzell, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, in Siedlungskontinuität zu Kupfer (Untermünkheim)

Gewässer:
 Kupfer (Fluss), linker Zufluss des Kochers in Forchtenberg, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Unternehmen:
 Kupfer (Unternehmen), deutscher Wurstwarenhersteller
 Kupfer Cyclecar Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Kupferbach
 Kupferhof (Begriffsklärung)
 Kupfermeister
 Kupfermeisterfriedhof
 Kupfermeisterhof
 Kupfertitel
 Kupffer
 Küpfer